Lorelei – altura rocciosa nella Gola del Reno, dimora di un'omonima figura del folklore germanico
Lorelei – nome proprio di persona femminile
Lorelei – personaggio della serie Pokémon
Lorelei – personaggio dei fumetti Marvel Comics, asgardiana
Lorelei – personaggio dei fumetti Marvel Comics, mutante
 Lorelei – film televisivo del 1982 diretto da Jacques Doniol-Valcroze
 Lorelei – film del 2020 diretto da Sabrina Doyle
Loreley – opera lirica di Alfredo Catalani
165 Loreley – asteroide della fascia principale